Aleksandr Dubianski puede hacer referencia a:

Aleksandr Andréyevich Dubianski (1880-1974), geólogo soviético ganador del Premio Lenin en 1959.
Aleksandr Márkovich Dubianski (1900-1920), más conocido como Sasha Dubianski, pianista y compositor ruso.
Aleksandr Mijáilovich Dubianski (1941-2020), lingüista ruso especializado en el idioma tamil.
Aleksandr Yácovlevich Dubianski (1771-1851), líder militar ruso, coronel, héroe de la Guerra Patria de 1812.